Gekas ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Gekas (* 1973) australischer Fotograf
 George Gekas (1930–2021), US-amerikanischer Politiker
 Theofanis Gekas (* 1980), griechischer Fußballspieler